Невиди́мка — человек или объект, обладающий невидимостью либо незаметностью.
 Невидимка — вид шпильки для волос.
 Шапка-невидимка — сказочный головной убор.

В культуре 
 «Невидимка» — альбом рок-группы «Наутилус Помпилиус» (1985).
 «Невидимка» — песня рок-группы «Король и Шут».
 «Невидимка» — литературный радиожурнал для школьников.
 «Невидимка» — фильм Викрама Бхатта (Индия, 2015).
 «Невидимка» — фильм Энтони Бирна (США, 2018).
 «Невидимки» — роман Чака Паланика (1999).
 «» — роман Гарри Сейнта (1987).
 «Исповедь невидимки» — фильм Джона Карпентера по роману Гарри Сейнта (США, 1992).
 «Человек-невидимка» — фантастический роман Герберта Уэллса (1897). Его экранизации:
 «Человек-невидимка» — фильм Джеймса Уэйла (США, 1933).
 «Девушка-невидимка» — кинокомедия Эдварда Сазерленда (США, 1940).
 «Человек-невидимка» — телесериал производства BBC (Великобритания, 1984).
 «Человек-невидимка» — фильм Александра Захарова (СССР, 1984).
 «Человек-невидимка» — телеспектакль Глеба Селянина (СССР, 1977).
 «Человек-невидимка» — телесериал (США, 2000).
 «Невидимка» — фильм Пола Верховена (США, 2000).
 «» — мультипликационный сериал (Испания, 2005).
 «Человек-невидимка» — научно-фантастический фильм ужасов Ли Уоннелла (США, 2020).
 «Человек-невидимка» — роман Ральфа Эллисона (1952).
 «Человек-невидимка» — развлекательное шоу, выходившее на телеканале «ТВ-3» (Россия).
 «Невидимый» () — фэнтези-роман Матса Валя (2000). Его экранизации:
 «» — фильм Йоэля Бергвалля и Симона Сандквиста (Швеция, 2002).
 «Невидимый» — фильм Дэвида Гойера (США, 2007).
 «» — роман Пола Остера (2009).
 «Невидимый» — фильм Джоффа Реднапа (Канада, 2016).
 «Невидимый человек» — исторический роман Гезы Гардони (1901).

Топонимы 
 Невидимка (Волгоградская область) — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Невидимка (Пермский край) — посёлок в Лысьвенском городском округе Пермского края.
 Невидимка (станция) — станция в Пермском крае.
 Невидимка (озеро) — озеро в Ивано-Франковской области Украины.
 Озеро Невидимка — гидрологический памятник природы в Волынской области Украины.

См. также